est une expression en anglais qui peut faire référence à :

Cinéma 

 , drame britannique de  sorti en 1987.

Musique

Chanson 

 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en .

Album 

 , album de  sorti le  ;
 Business as Usual, album d' sorti le  ;
 , album d' sorti en 2006 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Secret Affair sorti en 1982.